Svart hål kan avse följande: 

 Svart hål – en koncentration av massa med ett så starkt gravitationsfält att ingenting, inte ens ljuset, kan övervinna kroppens gravitation
 "Svarta hålet" – tidigare namn på en tunnel i Monacos Grand Prix, se Monacos Grand Prix
  Svarta hål naturreservat – ett naturreservat i Vetlanda kommun
 Svarta hål, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Svarta hål (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn